Nigériai naira, pénznem
 Újgenerációs hálózatok, Next Generation Networks